Allgunnen kan syfta på:

Allgunnen (ort),  by och tidigare småort i Högsby socken i Högsby kommun, 
Allgunnen (Bäckebo socken, Småland), sjö i Högsby kommun och Nybro kommun i Småland,  (13,2 km²)
Allgunnens naturreservat omfattar en del av denna sjö, 
Allgunnen (Hjälmseryds socken, Småland), sjö i Sävsjö kommun och Växjö kommun i Småland,  (13,6 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn